

Зелена — село в Барановицькому районі Берестейської області.

Села:
 Зелена — Волинська область, Ковельський район
 Зелена — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Зелена — Тернопільська область, Бучацька міська громада
 Зелена — Тернопільська область, Гусятинська селищна громада
 Зелена — Хмельницька область, Волочиський район
 Зелена — Хмельницька область, Красилівський район
 Зелена — Чернівецька область, Дністровський район

Інше:
 Зелена — річка в межах Бердянського району Запорізької області та Мангушського району Донецької області, впадає в Азовське море
 Зелена — річка в межах Олександрійського та Петрівського районів Кіровоградської області, ліва притока Інгульця (басейн Дніпра)
 Зелена — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою
 Зелена — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці
 Зелена — вулиця у Львові
 Зелена — вулиця у Сєвєродонецьку

Див. також 
 Зелений
 Зелене
 Зелена Балка
 Зелена Гута
 Зелена Діброва
 Зелена Долина
 Зелена Левада
 Зелена Липа
 Зелена Нива
 Зелена Поляна
 Зелена Роща
 Зелена Рубанівка